Dit is een lijst van planetoïden 54701-54800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (54701) - || 2001 FY150|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (54702) - || 2001 FO159|| 29 maart 2001 || LONEOS
|-
| (54703) - || 2001 FE160|| 29 maart 2001 || LONEOS
|-
| (54704) - || 2001 FC172|| 24 maart 2001 || NEAT
|-
| (54705) - || 2001 GW3 || 15 april 2001 || NEAT
|-
| (54706) - || 2001 HG1 || 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (54707) - || 2001 HL6 || 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (54708) - || 2001 HH18|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (54709) - || 2001 HS20|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (54710) - || 2001 HT20|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (54711) - || 2001 HJ23|| 21 april 2001 || Spacewatch
|-
| (54712) - || 2001 HD30|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (54713) - || 2001 HK37|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (54714) - || 2001 HB38|| 26 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (54715) - || 2001 HM44|| 16 april 2001 || LONEOS
|-
| (54716) - || 2001 HK48|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (54717) - || 2001 HQ60|| 24 april 2001 || LONEOS
|-
| (54718) - || 2001 HB61|| 24 april 2001 || LONEOS
|-
| (54719) - || 2001 HS67|| 26 april 2001 || LONEOS
|-
| (54720) - || 2001 JY2 || 15 mei 2001 || R. Dyvig
|-
| (54721) - || 2001 JX3 || 15 mei 2001 || NEAT
|-
| (54722) - || 2001 JD10|| 15 mei 2001 || NEAT
|-
| (54723) - || 2001 KW1 || 16 mei 2001 || NEAT
|-
| (54724) - || 2001 KM4 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54725) - || 2001 KT5 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54726) - || 2001 KU9 || 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54727) - || 2001 KO10|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54728) - || 2001 KP11|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54729) - || 2001 KQ13|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54730) - || 2001 KR13|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54731) - || 2001 KJ15|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54732) - || 2001 KH19|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54733) - || 2001 KP19|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54734) - || 2001 KF20|| 23 mei 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (54735) - || 2001 KW24|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54736) - || 2001 KC26|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54737) - || 2001 KM27|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54738) - || 2001 KZ27|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54739) - || 2001 KC31|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54740) - || 2001 KN31|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54741) - || 2001 KT31|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54742) - || 2001 KS34|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54743) - || 2001 KQ36|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54744) - || 2001 KK37|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54745) - || 2001 KS38|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54746) - || 2001 KE39|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54747) - || 2001 KB42|| 21 mei 2001 || Spacewatch
|-
| (54748) - || 2001 KO44|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54749) - || 2001 KR45|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54750) - || 2001 KW45|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54751) - || 2001 KO46|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54752) - || 2001 KL48|| 24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54753) - || 2001 KZ48|| 24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54754) - || 2001 KJ56|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54755) - || 2001 KZ56|| 23 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54756) - || 2001 KJ58|| 26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54757) - || 2001 KY58|| 26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54758) - || 2001 KP59|| 26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54759) - || 2001 KA60|| 26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54760) - || 2001 KD60|| 26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54761) - || 2001 KJ66|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54762) - || 2001 KL73|| 24 mei 2001 || LONEOS
|-
| (54763) - || 2001 KQ75|| 29 mei 2001 || LINEAR
|-
| (54764) - || 2001 LB4 || 13 juni 2001 || LINEAR
|-
| (54765) - || 2001 LB5 || 15 juni 2001 || NEAT
|-
| (54766) - || 2001 LT5 || 14 juni 2001 || NEAT
|-
| (54767) - || 2001 LW6 || 15 juni 2001 || NEAT
|-
| (54768) - || 2001 LA8 || 15 juni 2001 || NEAT
|-
| (54769) - || 2001 LJ8 || 15 juni 2001 || NEAT
|-
| (54770) - || 2001 LS10|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (54771) - || 2001 LJ12|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (54772) - || 2001 LN12|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (54773) - || 2001 LP12|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (54774) - || 2001 LY14|| 15 juni 2001 || NEAT
|-
| (54775) - || 2001 LK16|| 14 juni 2001 || NEAT
|-
| (54776) - || 2001 LL16|| 14 juni 2001 || NEAT
|-
| (54777) - || 2001 LF17|| 15 juni 2001 || Spacewatch
|-
| (54778) - || 2001 LP17|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (54779) - || 2001 LS17|| 15 juni 2001 || NEAT
|-
| (54780) - || 2001 LW18|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (54781) - || 2001 LA19|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (54782) - || 2001 LJ19|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (54783) - || 2001 MM1 || 17 juni 2001 || NEAT
|-
| (54784) - || 2001 MW3 || 16 juni 2001 || LINEAR
|-
| (54785) - || 2001 MZ3 || 16 juni 2001 || LINEAR
|-
| (54786) - || 2001 MJ4 || 16 juni 2001 || NEAT
|-
| (54787) - || 2001 MO5 || 16 juni 2001 || NEAT
|-
| (54788) - || 2001 MZ6 || 20 juni 2001 || LINEAR
|-
| (54789) - || 2001 MZ7 || 21 juni 2001 || LINEAR
|-
| (54790) - || 2001 MT8 || 16 juni 2001 || NEAT
|-
| (54791) - || 2001 ME9 || 21 juni 2001 || NEAT
|-
| (54792) - || 2001 MJ9 || 21 juni 2001 || NEAT
|-
| (54793) - || 2001 MD10|| 24 juni 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (54794) - || 2001 MN10|| 20 juni 2001 || NEAT
|-
| (54795) - || 2001 MV10|| 21 juni 2001 || NEAT
|-
| (54796) - || 2001 MW10|| 21 juni 2001 || NEAT
|-
| (54797) - || 2001 MR12|| 22 juni 2001 || NEAT
|-
| (54798) - || 2001 ME14|| 23 juni 2001 || NEAT
|-
| (54799) - || 2001 MR14|| 28 juni 2001 || LONEOS
|-
| (54800) - || 2001 MC15|| 28 juni 2001 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten